nCoV, abréviation de l'anglais , désigne provisoirement un coronavirus nouvellement identifié avant que sa taxonomie soit formellement établie par l'ICTV, notamment dans les cas suivants :
 nCoV ou 2012-nCoV pour le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, avant sa désignation MERS-CoV pour  ;
 2019-nCoV pour le SARS-CoV-2, à la suite de son identification à Wuhan, en Chine, en 2019.

Voir aussi 
 neoCoV, une souche de MERSr-CoV infectant des chauves-souris d'Afrique du Sud.